Mantua kan syfta på:

 Mantua (klädsel) – en klänningsmodell vanlig under rokokon
 Markgrevskapet Mantua
 Hertigdömet Mantua – ett hertigdöme i Lombardiet som tillhörde det Tysk-romerska riket 1530–1797

Geografi

Italien 

 Mantua (provins), provins, Lombardiet, 
 Mantua, kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova,

Kuba 

 Municipio de Mantua
 Mantua (ort i Kuba), Provincia de Pinar del Río,

USA 

 Mantua, Virginia, ort, Fairfax County, 
 Mantua, Ohio, Guernsey County, ort, 
 Mantua, Ohio, Portage County, ort, 
 Mantua, Utah, ort, Box Elder County,